Il collegio elettorale di Viterbo fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva tutti i comuni della provincia di Viterbo tranne quelli aggregati al collegio di Civitavecchia, ossia: Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Bassanello, Bieda, Bolsena, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Capranica, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Monte Romano, Montefiascone, Onano, Orte, Piansano, Proceno, San Giovanni di Bieda, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiascone, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Viterbo, Vitorchiano.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Viterbo
Viterbo